Entrainment bezeichnet:

 in der Physik den Effekt, der der Synchronisation zugrunde liegt. Injection Locking
 in der Verfahrenstechnik das Mitreißen von Flüssigkeitstropfen auf den nächsthöheren Kolonnenboden
 in der Meteorologie das Miteinbeziehen von Umgebungsluft durch Verwirbelungseffekte im Randbereich von Konvektionswolken. Entrainment (Meteorologie)
 in der Chronobiologie die Kopplung eines endogenen Rhythmus an einen exogenen Zeitgeber Entrainment (Biologie)
 in der Psycholinguistik die Angleichung der Interaktionspartner im Verlauf der Kommunikation Lexical Entrainment
 in der Musikethnologie im Bereich der Biomusikologie das Verhältnis von Rhythmus und menschlichem Körper

Siehe auch: